Demaret ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Eudes Demaret (* 1984), französischer Radrennfahrer
 Jimmy Demaret (1910–1983), US-amerikanischer Golfspieler
 Michel Demaret (1940–2000), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Demarest (Begriffsklärung)
 Desmarest
 Desmarets
 Demarais
 Desmarais